Занна:
 Занна — имя:
 Занна Энглунд — немецкая актриса и фотомодель;
 Занна — река на западе Австрии.